

Geografia 
Lawton (Dakota del Nord)
Lawton (Iowa)
Lawton (Michigan)
Lawton (Oklahoma)

Persone 
Alexander R. Lawton, generale statunitense
John Lawton, cantante britannico
Luke Lawton, giocatore di football americano statunitense

Altro
Lawton-Fort Sill Cavalry, squadra di basket